Personen
 Doris Stump (1950-), Zwitserse germaniste, uitgeeftser en politica
 Patrick Stump (1984-), Amerikaans muzikant, zanger, songwriter, muziekproducent en acteur
 Stump Evans (1904-1928), Amerikaans jazzsaxofonist van de Chicago-jazz
Overige
 Stump (cricket), een cricketterm
 Stump Road Cemetery, Britse militaire begraafplaats
 From Stump to Ship, Amerikaanse documentaire uit 1930

Achternaam